В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1115 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1115 году

Апрель 
 16 апреля — Магнус Оркнейский — первый эрл Оркнейских островов, который носил этот титул (1108—1115), святой католической церкви. Убит
 Адела Фландрская — королева-консорт Дании (1080—1085), жена датского короля Кнута IV Святого, герцогиня-консорт Апулии (1092—1111), жена герцога Рожера I Борсы, регент при своём сыне Вильгельме II

Июнь 
 3 июня —  — бенедиктинский монах, святой римско-католической церкви .

Июль 
 8 июля — Пётр Амьенский (Пётр Пустынник) — монах из Амьена, ключевая фигура первого крестового похода
 24 июля — Матильда Тосканская (Великая графиня) — маркграфиня тосканская (1076—1115)

Август 
 1 августа — Олег Святославич (Гориславич) — князь Волынский (1073—1078) последний князь тмутараканский (1083—1094), князь черниговский (1078, 1094—1097), первый князь новгород-северский (1097—1115)

Ноябрь 
 8 ноября — Годфрид Амьенский — епископ Амьена (1104—1115), святой римско-католической церкви.

Декабрь 
 22 декабря — Олаф Магнуссон — король Норвегии (1103—1115)
 23 декабря — Ив Шартрский — епископ Шартра (1090—1115), святой римско-католической церкви.
 30 декабря — Тьерри (Дитрих) II Храбрый герцог Лотарингии (1070—1115)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Гилберт Фиц-Ричард — англонормандский аристократ, один из соратников английского короля Генриха I и основатель дворянского рода де Клер.
 Герберга — графиня Прованса (1093—1112)
 Иоаким Осоговский — отшельник, святой христианской церкви 
 Исаия Печерский — Монах Киево-Печерского монастыря, святой православной церкви .
 Пётр Пуатьесский — епископ Пуатье (1087—1115), святой римско-католической церкви ,
 Танхельм Антверпенский — еретический странствующий проповедник.
  — религиозный (буддистский) руководитель государства Паган (1056—1115), реформатор буддизма.
 Эд III де Блуа — граф Труа (как Эд IV), граф Мо (как Эд II) (1047—1066). Граф Омальский (1069—1115). Участник Нормандского завоевания Англии

См. также 
 Список умерших в 1114 году
 Список умерших в 1116 году

1115